Puede referirse a varios organismos de Argel, Argelia.

 Al Centro de Investigación en Astronomía, Astrofísica y Geofísica de Argel, fundado en 1985, que también es conocido como Observatorio de Argel.
 Al Observatorio de Bouzaréah, construido en 1890, anteriormente conocido como Observatorio de Argel, y que en la actualidad es parte integrante del anterior.